Далгат Курбаналиевич Далгатов (9 июля 1982, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, призёр чемпионата мира. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1996 году в Махачкале под руководством тренера Омара Муртазалиева. В 2003 году стал чемпионом России. Также в 2004 году выиграл чемпионат страны. В мае 2006 года принимал участие на чемпионате Европы. В сентябре того же года стал серебряным призёром кубка России. В декабре 2006 года стал бронзовым призёром Гран-при России «Звезды татами». В 2009 стал чемпионом ЮФО.

Результаты на международных соревнованиях 
 Кубок мира по карате 2003 — ;
 Чемпионат России по карате 2003 — ;
 Чемпионат России по карате 2004 — ;
 Чемпионат мира по карате 2004 (команда) — ;
 Чемпионат России по карате 2005 — ;
 Кубок России по карате 2006 — ;
 Чемпионат России по карате 2007 — ;

Личная жизнь 
В 2001 году окончил школу № 40 Махачкалы. В 2006 году окончил Дагестанский государственный университет, юридический факультет.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ